Турунов — русская фамилия. Известные носители:
 Турунов, Геннадий Сергеевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Турунов, Иван Евдокимович (1898—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Турунов, Михаил Николаевич (1813—1890) — действительный тайный советник, сенатор, председатель Санкт-Петербургского цензурного комитета.
 Турунов, Свет Саввич (род. 1925) — советский военачальник, адмирал.